Prva nogometna liga (1. NL; Prva NL, sponzorskog naziva SuperSport Prva nogometna liga, odnosno SuperSport  Prva NL) predstavlja drugi stupanj nogometne lige u Hrvatskoj  usezoni 2022./23.  
Ovo je prva sezona da se liga naziva Prva NL, te je po imenu zamijenila dotadašnju 2. HNL.

Sustav natjecanja  
Dvanaest klubova igra trokružnim ligaškim sustavom (33 kola).

Sudionici 

 
 

 

 

 

  

"Inter" iz Zaprešića odustao od natjecanja u srpnju 2022. 
te je umjesto njega u natjecanje uvrštena "Croatia" iz Zmijavaca

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 31. prosinca 2022. (do 16. kola)

Povezani članci  
 Prva nogometna liga 
 HNL 2022./23.  
 2. NL 2022./23.
 3. NL 2022./23.

Izvori  
 
  int.soccerway.com, Croatia -> First NL -> 2022/2023 
  sofascore.com, 1. NL
  tipsscore.com, 2. HNL – 2022/2023 
 sportnet.hr, Nogomet -> 2022/23 -> Prva nogometna liga

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, SuperSport Prva NL 

2022-23
 2 1.HNL